Валбона има више значења:
 Валбона (Алесандрија), је насеље у Италији у округу Алесандрија, региону Пијемонт
 Валбона (Бергамо), је насеље у Италији у округу Бергамо, региону Ломбардија
 Валбона (Бреша), је насеље у Италији у округу Бреша, региону Ломбардија
 Валбона (Лука), је насеље у Италији у округу Лука, региону Тоскана
 Валбона (Парма), је насеље у Италији у округу Парма, региону Емилија-Ромања
 Валбона (Павија), је насеље у Италији у округу Павија, региону Ломбардија
 Валбона (Ређо Емилија), је насеље у Италији у округу Ређо Емилија, региону Емилија-Ромања
 Валбона (Верона), је насеље у Италији у округу Верона, региону Венето
 Валбона (Албанија)